Менакер — прізвище єврейського походження, пов'язане з ритуальною обробкою м'яса згідно із законами кашруту. Сама професія менакера полягає у витягуванні кровоносних судин з м'яса для того, щоб воно не було забруднене слідами крові, яку заборонено вживати в їжу.

Відомі носії 
 Менакер Абрам Веніамінович (псевдонім Моревський, 1886-1964) — російський і єврейський актор, мемуарист.
 Менакер Олександр Семенович (1913-1982) — радянський актор, режисер, артист естради. Батько актора Андрія Миронова.
 Менакер Ісаак Михайлович (1905-1978) — режисер.
 Менакер Леонід Ісаакович (1929-2012) — режисер, сценарист, професор.
 Мойше Менакер — равин в Умані часів Коліївщини.
 Менакер Роберт (Robert Menaker, 1904-1988) — агент КДБ в США.
 Менакер Юрій Альфредович (псевдонім — Георгій Юрмін; 1923-2007) — російський дитячий письменник.
 Початкове прізвище актора Андрія Олександровича Миронова і балетмейстера Кирила Олександровича Ласкарі.